Акжарма́ () — село у складі Сирдар'їнського району Кизилординської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт Акжарминського сільського округу.

У радянські часи село називалось Ільїч або Ільїча.

Населення — 2545 осіб (2009; 2830 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Сирдар'їнського району (Казахстан)
Села Кизилординської області